Фамилија Гереро има више значења:

 Фамилија Гереро, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гереро, Ехидо Пачука (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику